John O’Connell (1810–1858) – irlandzki polityk, syn Daniela, parlamentarzysta z Youghal, Athlone, Kilkenny City, Limerick City, Clonmel
 John Matthew O’Connell (1872–1941) – amerykański polityk, kongresman z Rhode Island
 John O’Connell (1927–2013) – irlandzki polityk, minister i parlamentarzysta z okręgu Dublin South-West